Bosniaque (en bosnien/croate/serbe Bošnjak / pl. Bošnjaci) peut désigner :
 les Bosniaques (en bosnien/croate/serbe Bošnjaci / sing. Bošnjak), un peuple slave du Sud vivant principalement en Bosnie-Herzégovine mais aussi en Croatie, en Serbie, au Monténégro et en Macédoine du Nord et avec une importante diaspora en Europe, en Amérique du Nord et en Australie ;
 le bosniaque (ou bosnien), une langue slave méridionale parlée par les Bosniaques.

Toponyme 
 Bošnjaci, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Sanski Most, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Bošnjaci, un village et une municipalité de Croatie située dans le comitat de Vukovar-Syrmie.

Voir aussi